Станиш (Станиша) Хаджихристов () е български общественик, производител на памучни платна и църковен епитроп от Кукуш. Баща е на Нако (Арап Нако) Станишев и дядо на Христо Станишев.

Биография 
Роден е през 1779 година в южномакедонския град Кукуш, тогава в Османската империя (днес Килкис, Гърция). Баща му хаджи Христо Хаджимитрев развива домашната платнарска промишленост в града, като намира и далечни пазари по Балканския полуостров. Станиш поема занятието на баща си, което обаче запада с появата на американското памучно платно (американ).

Главен църковен епитроп е в Кукуш. По време на неговото епитропство се възобновява малкият манастир „Свети Георги“ на едноименния хълм над града. През 1833 година е издействан султански ферман и през 1835 година се построява новата голяма манастирска църква, като изписаният над вратата ѝ текст е на църковнославянски, а не на гръцки език.

Станиш Хаджихристов има и известни лечителски познания, които предава на три от десетте си деца: Ката, Георги и Нако (Арап Нако). При това те се „специализират“ – Ката е джераджийка (хирург), лекува всякакви рани, прави малки операции; Георги е по гърлените болести, а Арап Нако е по болестите на венците и зъбите, изкусен „зъбовадач“. Всички лекуват безвъзмездно, като казват на болните да запалят свещ пред иконата на света Богородица или да дарят на църквата 1/4 карта шарлаган. Потомци на фамилията са някои от най-известните български лекари: д-р Константин Станишев, проф. Александър Станишев, д-р Христо Тенчов, д-р Димитър (Мито) Г. Тенчов (зъболекар), както и д-р Коста Паница.

След смъртта на съпругата си Бина (1784 – 1829) взима жена от Полянин, която довежда сина си, Георги Пулев.

Умира през 1852 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Кукуш
Български предприемачи от Македония
Български общественици от Македония
Починали в Кукуш
Станиш